Мэри Кристианна Милн (;  — ), известная под псевдонимом Кристианна Брэнд () — английская , автор детской и детективной прозы. В 1972—1973 годах — председатель Британской ассоциации остросюжетной литературы.

Биография

Личная жизнь 
Мэри Кристианна Милн родилась 17 декабря 1907 года в Британской Малайе, но большую часть детства провела в Англии и Индии. За свою жизнь сменила множество профессий, среди которых были модель, танцовщица, ассистент и гувернантка. Была замужем за Роландом Льюисом до самой своей смерти 11 марта 1988 года, а её двоюродным братом был художник и писатель Эдвард Ардиццоне (; 1900—1979).

Творчество 
Свой дебютный роман — «Death in High Heels» — Брэнд написала в 1941 году, когда писательница работала продавщицей. Идея романа возникла из фантазии убийства раздражающего её коллеги.
Самый известный её персонаж — инспектор Кокрилл — появился в том же 1941 году в романе «Не теряй головы» (англ. Heads You Lose) и стал героем ещё 6 детективов, самый известный из которых — «Зелёный – цвет опасности» (1944) (англ. Green for Danger), который вошёл в список «100 лучших романов детективного жанра», а его экранизация 1946 года с Аластером Симом в роли инспектора Кокрилла считается одной из лучших экранизаций детективов Золотого Века.

Написание детективов Брэнд бросила в конце 1950-х годах и сосредоточилась на других жанрах, хотя в 1969-м (за рассказ «Poison in the Cup») и в 1967 году (за рассказ «Twist for Twist») была номинирована на премию Эдгара Аллана По. В 1960 году она опубликовала исследовательскую работу «Heaven Knows Who». Её самым не детективным литературным сериалом считается серия о няне Мадильде. В основу истории легли рассказы бабушки Кристианны, которая описывала внучке жизнь «ужасно уродливой» няни Матильды. Матильда соглашается вести домашнее хозяйство семьи Браун и воспитывать целую кучу детей Брауна. По сюжету выясняется, что отданные на воспитание няне дети «крайне непослушны». Своим чрезвычайно ужасным поведением им уже удалось сделать так, чтобы несколько гувернанток не выдержали и попросили расчёта у мистера Брауна. Однако с приездом няни Матильды всё меняется коренным образом. Ей удаётся привить детям нормы поведения и приличия, после чего Матильда удаляется, дабы найти новую семью, остро нуждающуюся в её услугах. В продолжении книги дети Брауна снова начинают шкодить, и няня возвращается. Во второй книге, «Nurse Matilda Goes to Town» («Няня Матильда едет в город»), детей высылают жить к властной тётке Аделаиде в лондонское поместье. В третьей и финальной книге, «Nurse Matilda Goes to Hospital» («Няня Матильда едет в госпиталь»), изобретательные на пакости дети оказываются на больничной койке после неудачной шутки. Актриса и сценарист Эмма Томпсон (Emma Thompson) перенесла «Няню Матильду» на большие экраны. Фильм 2005-го получил название «Nanny McPhee» («Моя ужасная няня»). Вторая часть, «Nanny McPhee and the Big Bang» («Моя ужасная няня 2»), для сюжета которого Томпсон также переработала книгу Брэнд, вышла в 2010-м.

С 1946 года была членом Детективного Клуба.

Библиография

Детективы

Инспектор Кокрилл (англ. Inspector Cockrill) 
 Не теряй головы (англ. Heads You Lose) (1941); другой вариант перевода а русский язык — «Теряя головы»
 Зелёный – цвет опасности (англ. Green for Danger) (1944)
 Внезапно у себя дома (англ. Suddenly at His Residence) (1946), также издавался как «The Crooked Wreath»; другие варианты перевода на русский язык — «В кругу семьи» и «Внезапно в своей резиденции»
 Смерть Иезавели (англ. Death of Jezebel) (1948)
 Лондонский туман (англ. London Particular) (1952), также издавался как «Fog of Doubt»
 Смертельный номер (англ. Tour De Force) (1955)
 The Spotted Cat and Other Mysteries from Inspector Cockrill’s Casebook (Crippen & Landru, 2002)) (сборник рассказов; рассказ «Кровные братья» (англ. Blood Brothers) (1965) был опубликован на русском языке)

Инспектор Чакки (англ. Inspector Chucky) 
 Кот и мышь (англ. Cat and Mouse) (1950)
 A Ring of Roses (1977) (как Mary Ann Ashe)

Inspector Charlesworth 
 Death in High Heels (1941)
 The Rose in Darkness (1979)

Книги для детей 
 Няня Матильда (англ. Nurse Matilda) (1964)
 Няня Матильда едет в город (англ. Nurse Matilda Goes to Town) (1967)
 Няня Матильда едет в больницу (англ. Nurse Matilda Goes to Hospital) (1974)

Романы вне серий 
 The Single Pilgrim (1946) (как Mary Roland)
 Welcome to Danger (1949), также издавался как Danger Unlimited Starrbelow (1958) (как China Thompson)
 Dear Mr. MacDonald (1959)
 Heaven Knows Who (1960)
 My Ladies' Tears (1965)
 Twist for Twist (1967)
 Court of Foxes (1969)
 Alas, for Her That Met Me! (1976) (как Mary Ann Ashe)
 The Honey Harlot (1978)
 The Brides of Aberdar (1982)

Авторские сборники 
 What Dread Hand? (1968)
 Brand X (1974)
 Buffet for Unwelcome Guests (1983)

Примечания 
 В 1979 году для переиздания в США знаменитого романа Энтони Беркли «Дело об отравленных шоколадках», входящего в «100 лучших романов детективного жанра», Кристианна Брэнд, в молодости дружившая с Беркли, написала эпилог, в котором предложила седьмую версию разгадки (эпилог Брэнд, однако, в дальнейшем не включался как в последующие переиздания оригинального текста, так и в переводы, в том числе на русский язык). В 2016 году для очередного переиздания романа действующий председатель Детективного клуба Мартин Эдвардс сочинил с учётом текста Брэнд (включённого им в это переиздание) второй эпилог, в котором предложил восьмую версию.
 В серии «Агата Кристи. Собрание сочинений (+ дополнения)», в которой было издано 9 романов Кристианны Брэнд, сама Брэнд именуется как «Мэри Бранд».

Английские писательницы XX века
Члены Детективного Клуба